Смешанная национальная сборная Китайского Тайбэя по кёрлингу (до 2019 называлась «сборная Тайваня») — смешанная национальная сборная команда (составленная из двух мужчин и двух женщин), представляет Китайский Тайбэй на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация кёрлинга Китайского Тайбэя (Chinese Taipei Curling Federation).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

См. также 
 Мужская сборная Китайского Тайбэя по кёрлингу
 Женская сборная Китайского Тайбэя по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Китайского Тайбэя по кёрлингу

Примечания

Ссылки 
 Китайский Тайбэй — Раздел результатов и статистики на сайте Всемирной федерации кёрлинга
 Официальный сайт Федерации кёрлинга Китайского Тайбэя

Китайский Тайбэй
Кёрлинг на Тайване
Кёрлинг